Nikolskij – osiedle typu miejskiego w Rosji, w obwodzie leningradzkim, w rejonie podporoskim
 Nikolskij – osiedle w Rosji, w obwodzie kurskim, w rejonie kurczatowskim
 Nikolskij – chutor w Rosji, w obwodzie kurskim, w rejonie sudżańskim
 Nikolskij – dawna nazwa miasta Sätbajew w Kazachstanie